Малаевка — название населённых пунктов в России:

 Малаевка — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Малаевка — село в Чердаклинском районе Ульяновской области.